Николай Павлович Мохов () — советский и российский артист, директор и артист Камерного драматического театра (Томск) (1991—2019), народный артист России (1998).

Биография 
Родился 28 октября 1928 года в городе Ржев. Служил в армии. В 1954 году с отличием окончил школу-студию МХАТ, ученик П. Массальского, А. Тарасовой, А. Степановой. В дипломном спектакле исполнил роль Сатина в пьесе «На дне», имел положительные отклики в московской печати. После окончания студии, несмотря на приглашения в московские театры, уехал в провинцию. Работал в Красноярском краевом театре, театрах Хабаровска, Челябинска, Саратова, Рижском и Ереванском академических русских драматических театрах. Среди партнёров Мохова на сцене были А. Джигарханян и О. Янковский.

В 1981—1998 годах работал в Томском драматическом театре. В числе ролей, сыгранных Н. Моховым, — Гамлет, Отелло, король Лир в пьесах Шекспира, Борис Годунов, Несчастливцев в «Лесе» Островского, Лука в «На дне» Горького, Мольер в пьесе Булгакова.

Создатель и директор (1991—2019) Томского камерного драматического театра.

Семья 
 Супруга — Алевтина Николаевна Буханченко (1947—2020), Заслуженная артистка России

Награды и признание 
 Народный артист Российской Федерации (1998)
 Заслуженный артист РСФСР (1987)
 Почётная грамота Государственной Думы Томской области (2003)

Литература

Примечания 

Персоналии:Красноярский драматический театр